Alphonse Wauters (1817-1898) – archivista e storico belga
 Ann Wauters (1980) – cestista belga
 Jean Wauters (1906-1989) – ciclista su strada belga
 Joseph Wauters (1875-1929) – politico belga
 Marc Wauters (1969) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Willem Wauters (1989) – ex ciclista su strada belga